Rjadinski [rjadínski] je priimek več osebnosti (rusko Рядинский, ukrajinsko Рядинський).

 Anatolij Vasiljevič Rjadinski (1938—2009), ruski stavbenik in arhitekt.

Glej tudi 
 Radzinski